Alessandro Tonelli (1992-), coureur cycliste italien
 Giuseppe Tonelli (1668-1732), peintre italien
 John Tonelli (1957-), joueur de hockey sur glace canadien
 Leonida Tonelli (1885-1946) , mathématicien italien
 Mark Tonelli (1957-), nageur australien
 Gilles Tonelli (1957-), homme politique monégasque